

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Williamsburg – città della contea di Fremont, Colorado
 Williamsburg – census-designated place della contea di Orange, Florida
 Williamsburg – città della contea di Iowa, Iowa
 Williamsburg – città della contea di Franklin, Kansas
 Williamsburg – capoluogo della contea di Whitley, Kentucky
 Williamsburg – comune della contea di Hampshire, Massachusetts
 Williamsburg – quartiere di Brooklyn, New York
 Williamsburg – villaggio della contea di Sierra, Nuovo Messico
 Williamsburg – villaggio della contea di Clermont, Ohio
 Williamsburg – borough della contea di Blair, Pennsylvania
 Williamsburg – città indipendente della Virginia
 Contea di Williamsburg – contea della Carolina del Sud